Ма́лый Полуяросла́вский переу́лок — улица в центре Москвы в Таганском районе между Мельницким и Большим Полуярославским переулками.

Происхождение названия 
Название XIX века, данное по суконной фабрике купца И. М. Полуярославцева, находившейся здесь в первой половине XVIII века. Ранее назывался Тупой переулок.

Описание 
Малый Полуярославский начинается от Мельницкого переулка и проходит на юго-восток до Большого Полуярославского переулка.

Здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 1/8, стр. 2 — начальная школа — детский сад № 1835. Здание построено в 2016 году по проекту «Архитектурного бюро Асадова» по заказу частной «Школы сотрудничества» (архитекторы А. А. Асадов, А. Гераскина, П. Белкова, при участии Ю. Шалетри и А. Евтух). Два крыла, в плане перпендикулярные друг другу, имеют разноуровневые крыши и идут уступами. Фасады частично отделаны пёстрой терракотовой плиткой, частично покрыты штукатуркой кремового цвета. Оконные наличники созданы на основе образцов из «виртуального музея наличников» фотографа Ивана Хафизова.
 № 3/5, стр. 1 — Гильдия российских адвокатов.
 № 3/5 — Нижинский театр; Российская академия адвокатуры; Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ГУВД Москвы.
 № 3 — Московский центр пожарной безопасности (МЦПБ).

По чётной стороне 
 Территория бывшей усадьбы Усачёвых — Найдёновых.

См. также 
 Большой Полуярославский переулок
 Полуярославская набережная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Таганского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Малый Полуярославский переулок: схема улицы

Переулки Таганского района